Алекса́ндра Григо́рьевна Широ́кова (26 ноября 1918 года, Москва — 22 апреля 2003 года, там же) — советский и российский лингвист, специалист по богемистике. Доктор филологических наук (1968), заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (1987), почётный доктор Карлова университета в Праге. Сферой научной деятельности А. Г. Широковой были вопросы формирования чешского литературного языка, функционирования и соотношения различных вариантов и форм чешского языка, сопоставительное изучение грамматического строя чешского и русского языков, исследование в славянских языках категории глагола. Является автором около 160 научных и учебно-методических работ. Участвовала во многих значимых работах по славистике, появившихся во второй половине XX века. А. Г. Широковой были подготовлены 2 доктора и 25 кандидатов наук. В течение 20 лет она заведовала кафедрой славянской филологии филологического факультета МГУ (1971—1991).

Биография 
А. Г. Широкова родилась в 1918 году в Москве. После окончания школы с 1937 года училась в МГПИ, на литературном факультете. В 1941 году поступила в аспирантуру, где обучалась под руководством А. М. Селищева и Р. И. Аванесова. С 1943 года работала на кафедре славянской филологии филологического факультета МГУ. В 1940-е годы А. Г. Широкова начинает заниматься исследованиями чешского и словацкого языков, эта область славянского языкознания отражена в кандидатской диссертации, защищённой ею в 1945 году — «Восточно-словацкие говоры Земплинско-Угличского комитата», а впоследствии и в докторской диссертации, которую А. Г. Широкова защитила в 1968 году — «Многократные глаголы в чешском языке (возникновение, развитие, функционирование, отношение к глагольному виду)». С 1948 года А. Г. Широкова — доцент, с 1970 года — профессор, с 1987 года — заслуженный профессор Московского университета. С 1971 года заведовала кафедрой славянской филологии филологического факультета МГУ. А. Г. Широкова посвятила значительную часть жизни всестороннему изучению чешского языка, а также популяризации чешского языка и чешской и словацкой культуры.

Научная деятельность 
Основной сферой научных исследований А. Г. Широковой был чешский язык, её работы посвящены различным вопросам чешского языкознания: формированию и развитию чешского литературного языка, изучению его грамматических категорий, изучению всех форм, в которых существует чешский язык, исследованию грамматического строя чешского языка в сравнении с русским и т. д. А. Г. Широкова является автором программ, учебных пособий и учебников по всем курсам чехословацкого языкознания: грамматике, истории и диалектологии чешского языка, преподаванию чешского языка и т. д. Она участвовала в создании учебников по чешскому языку (в соавторстве с чешскими учёными), при её активном участии издана в 1990 году сопоставительная чешско-русская грамматика для студентов русского отделения государственных университетов СССР. А. Г. Широковой выполнены переводы на русский язык различных исследований чешских и словацких лингвистов: О. Гуйера, Ф. Травничека, Б. Гавранека, В. Скалички, В. Барнета и др. Ею был подготовлен сборник чешских и словацких языковедов «Языкознание в Чехословакии (1956—1974)». Как результат сотрудничества МГУ и Карлова университета было появление ряда научных изданий, подготовленных А. Г. Широковой.

Публикации

Награды 
А. Г. Широкова награждена почётными грамотами и знаками отличия Министерства высшего и среднего специального образования СССР, орденами и медалями СССР и Чехословакии:
 Орден Дружбы народов
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Серебряная медаль Карлова университета
 Медаль «За укрепление дружбы и сотрудничества между ЧССР и СССР»
 Медаль «За научные заслуги», учреждённая в честь первого президента АН Чехословакии 3. Неедлого

Примечания 
Источники

Литература

Ссылки 

Лингвисты России
Богемисты России
Преподаватели филологического факультета МГУ
Лингвисты СССР
Почётные доктора Карлова университета
Заслуженные профессора МГУ
Слависты СССР
Слависты России
Выпускники МГПИ им. Потёмкина